Ariszteidész jelentheti:
 Ariszteidész, i. e. 6. századi athéni államférfi, a marathóni csata résztvevője
 Ariszteidész (festő), i. e. 4. századi görög festő
 Milétoszi Ariszteidész, i. e. 2. századi író
 Ailiosz Ariszteidész, 2. századi görög szónok
 Athéni Ariszteidész, 2. századi apologéta
 Ariszteidész Kointilianosz, 3. századi zenész, zeneszerző
 Ariszteidész (bronzszobrász)

Lásd még: 2319 Aristides kisbolygó